Der Lamborghini Urus ist ein fünftüriges Sport Utility Vehicle (SUV) des italienischen Fahrzeugherstellers Lamborghini, das als Konzeptfahrzeug am 23. April 2012 auf der Auto China in Peking präsentiert wurde. Das Serienfahrzeug wurde erst über fünf Jahre später am 4. Dezember 2017 vorgestellt. Eine überarbeitete Version folgte am 19. August 2022.

Bereits Ende der 1980er-Jahre baute Lamborghini mit dem LM002 einen Geländewagen.

Produktion 
Ende September 2013 bestätigte der damalige Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann, dass der Urus in Serie gehen werde. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2017 in Frankfurt am Main kündigte der neue CEO Stefano Domenicali die Vorstellung des Urus für den 4. Dezember 2017 an. Im März 2018 wurden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. 2018 machte der Urus mit 2565 produzierten Fahrzeugen bereits 39 Prozent der gesamten Lamborghini-Produktion aus. Jährlich sollen etwa 3500 Urus in Sant’Agata Bolognese (Region Emilia-Romagna) produziert werden.

Hintergrund 
Der Name Urus wurde in Anlehnung an den Auerochsen gewählt.

Beim Pikes Peak International Hill Climb 2022 erzielte ein Urus den Streckenrekord für Serien-SUV auf der Bergstrecke. Er löste damit den Bentley Bentayga ab.

Technik 
Obwohl der Urus wie auch der Audi Q7, der Bentley Bentayga und der Porsche Cayenne auf dem modularen Längsbaukasten der Volkswagen AG aufbaut, wiegt er durch den Einsatz von Karbonteilen weniger als die anderen Modelle. Angetrieben wird der Urus von einem Vierliter-V8-Ottomotor. Dieser leistet  und beschleunigt das Fahrzeug auf bis zu 305 km/h. Damit war der Urus bis zur Vorstellung des Bentayga Speed im Frühjahr 2019 das schnellste in Serie gebaute SUV der Welt und das erste Modell von Lamborghini, das von einem Turbomotor angetrieben wird. Im 2022 vorgestellten Performante liegt die Leistung mit  etwas höher. Als Höchstgeschwindigkeit werden 306 km/h angegeben. Im 2012 vorgestellten Konzeptfahrzeug kam der aus dem Lamborghini Gallardo bekannte 5,2-Liter-Saugmotor zum Einsatz.

Technische Daten

Produktionszahlen

Zulassungszahlen in Deutschland 

Für 2019 und 2020 veröffentlichte das KBA keine modellreihenspezifischen Neuzulassungszahlen. Zwischen 2021 und 2022 wurden in Deutschland insgesamt 745 Lamborghini Urus zugelassen.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi